Дени́ Сава́р (; ) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Играл в Национальной хоккейной лиге с 1980 по 1997 год. После завершения карьеры работал главным тренером в «Чикаго Блэкхокс».

Достижения 
 Лучший новичок QMHL (1978)
 Обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1993)
 Девятикратный участник матча всех звёзд (1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1996)
 В 2000 году введён Члены Зала хоккейной славы

Статистика

Примечания

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Ссылки 
 Профиль на legendsofhockey.net

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Зал славы хоккея с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Чикаго Блэкхокс»
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»